VBL:

 VBL — французский бронеавтомобиль, разработанный компанией Panhard General Defence.
 Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) — немецкая полугосударственная страховая компания.
 Vlaamse basketbal liga (VBL) — баскетбольная лига Фландрии.